Андре́й Андре́евич Мостово́й () — российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России.

Биография 
Андрей Мостовой родился в Омске, в возрасте четырёх лет с семьёй переехал в Москву. Начал обучаться футболу в школе ЦСКА, в 14 лет перешёл в школу «Локомотива». В сезонах 2014/15 и 2015/16 в молодёжном первенстве сыграл 20 матчей и забил два гола.

В начале 2016 года перешёл в клуб ПФЛ «Долгопрудный». На профессиональном уровне дебютировал 10 апреля 2016 года в гостевом матче против клуба «Знамя Труда» и на четвёртой минуте открыл счёт. По окончании сезона перешёл в клуб ФНЛ «Химки» и за два сезона провёл в первенстве 83 матча, забив четыре мяча. В августе 2017 сообщалось об интересе к Мостовому со стороны испанской «Марбельи». 28 ноября 2017 года сыграл за сборную ФНЛ против команды итальянской Серии В (2:2).

В феврале 2019 года Мостовой перешёл в «Зенит». До конца сезона играл в фарм-клубе «Зенит-2», в первенстве ФНЛ в 13 играх забил пять мячей. Перед сезоном 2019/20 был отдан в годичную аренду в клуб-новичок Премьер-лиги «Сочи». В чемпионате России дебютировал 27 июля 2019 года в гостевом матче против «Краснодара», проигранном со счётом 0:3.

Летом 2020 года Мостовой вернулся в «Зенит» и 7 августа дебютировал за клуб в матче за Суперкубок России против «Локомотива». 14 сентября 2020 года забил первый гол за «Зенит», поразив ворота тульского «Арсенала».

Карьера в сборной 
25 августа 2020 года Мостовой впервые был вызван в сборную России на матчи Лиги наций 2020/2021 против сборных Сербии и Венгрии, однако на поле не появился. Дебютировал за сборную 8 октября 2020 года в товарищеском матче против сборной Швеции.

Статистика выступлений 
Клубная 

В сборной

Итого: 13 матчей / 1 гол; 4 победы, 5 ничьих, 4 поражения.

Достижения

Командные 
 «Зенит»
  Чемпион России: 2020/21, 2021/22
  Обладатель Суперкубка России (2): 2020, 2021, 2022

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Долгопрудный»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Сочи»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург